Anna Maria Zwanziger, une tueuse en série allemande (1760 - 1811).
 Johann Christian Zwanziger, professeur de mathématiques et de philosophie à l'université de Leipzig (1732 - 1808).
 Theo Zwanziger, un avocat et dirigeant de football allemand (1945 -).